Gnaeus Papirius Carbo är ett namn som burits av två romare:

* Gnaeus Papirius Carbo (konsul 113 f.Kr.), romersk politiker
 Gnaeus Papirius Carbo (konsul 85 f.Kr.), romersk politiker